По́ле чуде́с:
 Поле чудес — местность из сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936).
 «Поле чудес» — развлекательная телепрограмма.
 «Поле чудес» — компьютерная игра (1993).
 «Поле чудес», или «Поле его мечты», — американский фильм 1989 года.